Sandy lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Sandy (Florida)
 Sandy (Kanawha megye, Nyugat-Virginia)
 Sandy (Monongalia megye, Nyugat-Virginia)
 Sandy (Taylor megye, Nyugat-Virginia)
 Sandy (Oregon)
 Sandy (Pennsylvania)
 Sandy (Utah)

Egyesült Királyság 
 Sandy (Bedfordshire)
 Sandy (Carmarthenshire)

Személyek 
 Sandy Dennis – amerikai színésznő
 Sandy Stuvik – thai autóversenyző

 Fehér Sándor (labdarúgó) – amerikai labdarúgó

Egyéb 
 Sandy & Junior – brazil popduó
 Helló, Sandybell! – sondzsó animesorozat